Lophotrochozoa са една от основните групи първичноустни животни. Таксонът е бил открит на базата на молекулните данни. Молекулярни доказателства, като изследванията на еволюцията на рибозомната РНК (рРНК) на малката субединица на рибозомата подкрепя монофилетичния произход на типа.

Групи 
Lophotrochozoa се състоят от две групи, trochozoa и lophophorata. Точните взаимоотношения между различните типове не са напълно изяснени. Изглежда обаче, че нито lophophorata, нито trochozoa, са монофилетични групи сами по себе си, а по-скоро са смесени.

Trochozoa имат трохофорни ларви, които се характеризират с наличието на две ленти от ресничките по средата. Отдавна се смята, че двете групи Mollusca (Мекотели) и Annelida (прешленести червеи) са близко свързани, поради наличието на трохофорна (свободно плуваща) ларва, макар че се е приемало, че анелидите са по-близки до членестоногите, поради общото наличие на сегментиране на тялото. Днес се приема, че това е следствие на конвергентна еволюция, поради наличието на множество морфологични и генетични различия. Trochozoa включва още и Nemertea, Mollusca, Sipuncula и Annelida.

Lophophorata са обединени от присъствието на лофофор, ветрило от пипала около устата. Те са необичайни по наличието на радиално клетъчно делене и затова някои автори са ги считали за представители на вторичноустните. Анализа на РНК ги поставя заедно с trochozo. Lophophorata включват Bryozoa, Entoprocta, Phoronida и Brachiopoda.

Филогения

Източници